Супереттан 2021 — 22-й сезон у Супереттан, що є другим за рівнем клубним дивізіоном (сформованим у 2000 році) у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 16 клубів. Сезон проходив у два кола.

Переможцем змагань став клуб ІФК Вернаму. Разом із ним путівку до вищого дивізіону вибороли ГІФ Сундсвалль і Гельсінгборгс ІФ.

Учасники сезону 2021 року

Результати зустрічей

Турнірна таблиця

Плей-оф на підвищення

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/14 грудня 2021

|}
Путівку до Аллсвенскан завоював клуб Гельсінгборгс ІФ.

Плей-оф на вибування

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/5 грудня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/5 грудня 2021

|}
Путівки до Супереттан завоювали Шевде АІК та «Далькурд» ФФ (Бурленге).

Найкращі бомбардири сезону

Див. також 
 Аллсвенскан 2021
 Кубок Швеції з футболу 2020—2021
 Кубок Швеції з футболу 2021—2022

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2021 у шведському спорті‎